ETLS steht für:

 eTLS, eine unsicherere Variante der Transport Layer Security
 ETLS, den früheren ICAO-Code des Flughafens Leipzig/Halle

eTLS